Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in der britischen Hauptstadt London wurden vom 28. Juli bis 12. August zwei Wettbewerbe im Basketball ausgetragen.

Am Turnier nahmen bei Frauen und Männern jeweils zwölf Mannschaften teil. Austragungsort war die Basketball Arena im Olympiapark, die 12.000 Zuschauern Platz bot. Die Finals wurden in der O₂-Arena, die während der Spiele aus sponsorenrechtlichen Gründen „North Greenwich Arena“ hieß und 20.000 Zuschauern Platz bot, ausgetragen.

Olympisches Turnier der Männer

Medaillengewinner

Vorrunde 
 Gruppe A

 Gruppe B

Finalrunde 

 Viertelfinale

 Halbfinale

 Spiel um Platz 3

 Finale

Olympisches Turnier der Frauen

Medaillengewinnerinnen

Vorrunde 
 Gruppe A

 Gruppe B

Finalrunde 

 Viertelfinale

 Halbfinale

 Spiel um Platz 3

 Finale

Medaillenspiegel

Qualifikation

Qualifikationskriterien 
Es werden 288 Athleten an den Wettbewerben teilnehmen, jeweils zwölf Mannschaften pro Geschlecht mit je zwölf Spielern. Qualifiziert für das olympische Turnier sind der Weltmeister 2010 sowie die fünf Sieger der Kontinentalverbände 2011. Bei den Männern qualifizieren sich außerdem die Finalisten der Europa- und Amerikameisterschaft. Letzte Qualifikationsmöglichkeit ist dann ein Turnier 2012, bei dem sich die fünf besten Mannschaften der Frauen sowie die drei besten Mannschaften der Männer qualifizieren. Teilnehmen werden an diesem Turnier jeweils zwölf Mannschaften, die zwei besten afrikanischen und asiatischen, die drei besten amerikanischen, die vier besten europäischen und die beste ozeanische Mannschaft der Kontinentalmeisterschaften 2011, die sich nicht qualifiziert hat.

Nachdem die FIBA im April 2010 zunächst entschieden hatte, dass die Teams von Großbritannien als Gastgeber nicht automatisch qualifiziert sind, wurde die Entscheidung am 13. März 2011 revidiert. Somit musste sich Großbritannien nicht mehr über die Europameisterschaft 2011 qualifizieren.

Übersicht aller Qualifikationswettbewerbe:
Männer
 FIBA-Weltmeisterschaft in der , 28. August – 12. September 2010
 Afrikameisterschaft auf , 17. – 28. August 2011
 Amerikameisterschaft in , 30. August – 11. September 2011
 EuroBasket in , 31. August – 18. September 2011
 Ozeanienmeisterschaft in , 7. – 11. September 2011
 Asienmeisterschaft in , 15. – 25. September 2011
 Internationales Olympia-Qualifikationsturnier in , 2. – 8. Juli 2012
Frauen
 FIBA-Weltmeisterschaft in , 23. September – 3. Oktober 2010
 EuroBasket in , 18. Juni – 3. Juli 2011
 Asienmeisterschaft in , 21. – 28. August 2011
 Ozeanienmeisterschaft in , 7. – 11. September 2011
 Afrikameisterschaft in , 23. September – 2. Oktober 2011
 Amerikameisterschaft in , 24. September – 1. Oktober 2011
 Internationales Olympia-Qualifikationsturnier in der , 25. Juni – 1. Juli 2012

Die US-amerikanische Mannschaft qualifizierte sich bei Frauen und Männern jeweils als Weltmeister. Bei der Europameisterschaft sicherte sich bei den Frauen Russland und bei den Männern Spanien und Frankreich die Teilnahme, bei der Amerikameisterschaft jeweils Brasilien und bei den Männern zudem Argentinien. Als Afrikameister qualifizierte sich zudem bei den Männern Tunesien und bei den Frauen Angola, als Ozeanienmeister jeweils Australien und als Asienmeister jeweils China für das olympische Turnier.

Qualifikationsturniere

Männer 

Die Sieger der zwei Halbfinals sind für das olympische Turnier qualifiziert und spielen das Finale nicht mehr aus. Die Verlierer spielen den letzten Teilnehmer im kleinen Finale gegeneinander aus.

Frauen 

Die Sieger der vier Viertelfinals sind für das olympische Turnier qualifiziert. Die Verlierer spielen in zwei K.-o.-Runden den letzten Qualifikationsplatz aus.

Qualifizierte Mannschaften

Weblinks 

 Ergebnisse: Männer, Frauen (englisch)
 Zeitplan: Männer, Frauen (englisch)
 Information zur Qualifikation und zum olympischen Turnier auf der Seite der FIBA (englisch).

Einzelnachweise 

Basketball
2012
Basketballveranstaltung 2012
Basketball (England)
Sportveranstaltung im London Borough of Newham
Basketballwettbewerb im Vereinigten Königreich